{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#d9cbc9"
!colspan="12"|Argentina Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Carlos Alcaraz
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Cameron Norrie
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–3, 7–5
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Argentina Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Buenos Aires jucat pe zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Casper Ruud a fost campionul en-titre, dar a ales să nu-și apere titlul.

Carlos Alcaraz l-a învins pe  Cameron Norrie în finală cu 6–3, 7–5 câștigând titlul la simplu la Argentina Open 2023. A fost cel de-al 7-lea titlu ATP al lui Alcaraz.

Capi de serie
Primii patru capi de serie au intrat direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023